Kaws peut désigner :
 Kaws, un peuple amérindien du centre des États-Unis ;
 Kaws, de son vrai nom Brian Donnelly (1974-), un artiste new yorkais.